«Обитель зла: Вырождение» (), ) — первый полнометражный анимационный CG-фильм в жанре хоррора. Фильм был сделан компанией Capcom в сотрудничестве с Sony Pictures Entertainment Japan. Премьерный показ фильма состоялся 11 октября 2008 года в Японии, на Tokyo Game Show.

В отличие от трёх предыдущих фильмов по Resident Evil, где показывается альтернативная версия событий, «Вырождение» продолжает сюжет игры, фокусируясь на главных героях Resident Evil 2, Леоне Кеннеди и Клэр Рэдфилд и нескольких новых персонажах.
Ввиду ограниченного проката, картина не имела широкой огласки и изначально рассчитывалась на поклонников серии.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 2005 году, спустя 7 лет после событий, описанных в Resident Evil. Корпорация Umbrella понесла серьёзные потери и находится на грани распада. Клэр Редфилд, член TerraSave, организации, нейтрализующей биологические и химические катастрофы, прибывает в аэропорт Харвардвиля, чтобы встретиться с опекаемой индийской семьёй. В здание аэропорта врезается самолёт, экипаж и пассажиры которого заражены Т-вирусом и аэропорт наполняется толпами зомби. Клэр и несколько уцелевших запираются в комнате ожидания и ждут помощи.
Тем временем аэропорт окружают военные, к которым подключается Леон Кеннеди. Он с двумя военными проникает в здание и выводит оттуда Клэр Рэдфилд и выживших гражданских.

Персонажи 
 Клэр Редфилд () — опекун индийской семьи, прилетает в Харвардвиль по заданию TerraSave. Одна из выживших после инцидента в Раккун-сити.
 Сэйю: Юко Каида. Английский дубляж: Элиссон Курт
 Леон Скотт Кеннеди () — специальный агент секретной службы США. Убил Тирана (Кёртиса) ради спасения Анджелы.
 Сэйю: Дзин Яманои. Английский дубляж: Пол Мерсье
 Анджела Миллер () — член группы специального реагирования. Сестра Кёртиса Миллера.
 Сэйю: Мабуки Анто. Английский дубляж: Лора Бейли
 Рон Дейвис () — сенатор, прибывший на одном самолёте с Клэр. Именно его обвиняют в том, что произошло в Раккун-сити.
 Сэйю: Масаси Хиросэ. Английский дубляж: Майкл Сорих
 Фредерик Даунинг () — главный исследователь компании WillPharma.
 Сэйю: Масаси Эбара. Английский дубляж: Криспин Фриман
 Кёртис Миллер () — террорист, устроивший теракт в аэропорту. Мотивирует свои действия тем, что хочет открыть миру тайну об инциденте в Раккун-сити.
 Сэйю: Рикия Кояма. Английский дубляж: Роджер Крейг Смит
 Грег Гленн
 Английское озвучивание: Стивен Блум

Издания 
Релиз на UMD,DVD и Blu-ray состоялся в Японии 26 декабря 2008, 27 декабря в Северной Америке, 12 января 2009 в Великобритании и 17 ноября в Париже. В России выпущен дистрибьютором ВидеоСервис.
В сети магазинов Walmart можно было приобрести комплект: DVD + футболка.
Дополнительные материалы:
 Английские, французские, испанские, португальские, китайские, корейские и тайские субтитры.
 «Generation of DEGENERATION» — ролик послесловие.
 Информация о персонажах.
 Шуточное переозвучивание некоторых эпизодов.
 Интервью с актёром, анимировавшим Леона.
 Трейлер Resident Evil: Degeneration.
 Трейлер Resident Evil: Degeneration с Tokyo Game Show.
 Футаж Resident Evil 5.
 Три варианта просмотра фильма: обычный, захват движения и раскадровка.[Только в Blu-ray версии]
 Вступительный ролик. [Только в Blu-ray версии]
 Функция BD-Live. [Только в Blu-ray версии]

Содержание DVD, прилагающегося к саундтреку:
 Оригинальный клип на песню «GUILTY».
 Трейлер Resident Evil: Degeneration с комикета.
 Трейлер Resident Evil 5, PS3 и XBOX 360 версий.
 Трейлер Resident Evil, Wii версии.
 Трейлер Resident Evil Zero, Wii версии.
 Трейлер Resident Evil: Umbrella Chronicles, Wii версии.
 Трейлер Resident Evil 4, Wii версии.
 Трейлер Resident Evil 4, PS2 версии.
 Трейлер Resident Evil Code: Veronica, PS2 версии.

Саундтрек 

biohazard: Degeneration Original Soundtrack
17 декабря 2008 года к фильму был выпущен официальный саундтрек. Основные 22 трека написал Тэцуя Такахаси, а заключительную песню «Guilty» исполнила японская певица Анна Цутия.

Критика 

|-
|Anime News Network
| ссылка
|257
|-
|AniDB
| ссылка
|537
|-
|Internet Movie Database
| ссылка
|8424

Фильм получил противоречивые оценки у критики и поклонников серии. Блог Wired, GameLife и gave the film дали фильму 3/10. Сайт UGO gave наградил его оценкой B. Infendo.com дал фильму 3 из 4 звёзд. По статистике сайта The Numbers было продано 438,375 DVD на сумму 8,606,113$.

Игра Resident Evil: Degeneration 
18 декабря 2008 года Capcom выпустила игру по фильму для мобильной платформы Nokia N-Gage второго поколения, а 10 мая 2009 вышла версия для iPhone. Сюжетно игра следует фильму, а геймплейно представляет собой копию Resident Evil 4. Играем за Леона, бегаем по аэропорту, убиваем зомби, спасаем выживших. По меркам европейских мобильных телефонов 2008 года, игра обладает хорошей графикой.

Примечания

Ссылки 
 Biohazard Degeneration официальный сайт фильма(JP)
 Resident Evil Degeneration официальный сайт фильма (ENG)

Аниме по мотивам компьютерных игр
Компьютерные анимационные фильмы
Фантастические мультфильмы Японии
Фильмы ужасов Японии
Фантастические фильмы 2008 года
Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы Resident Evil
Аниме и манга о зомби
Фильмы про вирусы
Компьютерные анимационные фильмы Японии